

«Настольные» процессоры

Основанные на микроархитектуре «Nehalem» (1-е поколение)

«Bloomfield» (45 nm) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Hyper-Threading, Turbo Boost, Smart Cache.
 FSB была заменена на QPI.
 Транзисторов: 731 млн.
 Площадь чипа: 263 мм².
 Стэппинг: C0, D0.
 Частота Uncore: 2133 МГц.
 Частота Uncore Extreme Edition: 2667 МГц.

«Lynnfield» (45 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-Threading, Turbo Boost, Smart Cache.
 Core i7-875K не поддерживает Intel TXT и Intel VT-d.
 Core i7-875K имеет разблокированный множитель.
 Транзисторов: 774 млн.
 Площадь чипа: 296 мм².
 Стэппинг: B1.
 Частота Uncore: 2,4 ГГц.

Основанные на микроархитектуре «Westmere» (1-е поколение)

«Gulftown» (32 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x,Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache.
 Процессоры i7-980X и 990X имеют разблокированный множитель.
 FSB была заменена на QPI.
 Транзисторов: 1170 млн.
 Площадь чипа: 239 мм².
 Стэппинг: B1.
 Частота Uncore: 2667 МГц.

Основанные на микроархитектуре «Sandy Bridge» (2-е поколение)

«Sandy Bridge» (32 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-Threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, vPro.
 Поддержка до 4 DIMMS DDR3-1333 оперативной памяти.
 S процессоры отличаются пониженным TDP (65 Вт).
 K процессоры не поддерживают Intel TXT, Intel VT-d и vPro.
 K процессоры имеют разблокированный множитель (до 57) для ядер CPU. Другие процессоры имеют ограниченный разгон из-за ограничений чипсета.
 Транзисторов: 1,16 млрд.
 Площадь чипа: 216 мм².

«Sandy Bridge-E» (32 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache.
 Поддержка до 8 DIMMS of DDR3-1600 оперативной памяти.
 Транзисторов: 1,27 (M1) млрд. или 2,27 (С1, С2) млрд.
 Площадь чипа: 435 мм².
 Стэппинг: M1, C1, C2.

Основанные на микроархитектуре «Ivy Bridge» (3-е поколение)

«Ivy Bridge» (22 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, F16C, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation),Intel VT-x, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider.
 Поддержка до 4 DIMMS DDR3-1600 оперативной памяти.
 K процессоры не поддерживают Intel TXT, Intel VT-d and vPro, но имеют разблокированный множитель.
 S процессоры отличаются пониженным TDP (65 Вт).
 T процессоры имеют сверхнизкое энергопотребление.
 Транзисторов: 1,4 млрд.
 Площадь чипа: 160 мм².

«Ivy Bridge-E» (22 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, F16C, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation),Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache.
 Поддержка до 8 DIMMS DDR3-1866 оперативной памяти.
 Транзисторов: 1,86 млрд.
 Площадь чипа: 256,5 мм².

Основанные на микроархитектуре «Haswell» (4-е поколение)

«Haswell-DT» (22 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, (BMI1)(Bit Manipulation Instructions1)+BMI2, Enhanced Intel SpeedStepTechnology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider
 i7-4770K не поддерживает Intel TSX-NI и Intel VT-d.
 Процессоры i7-4770K и i7-4790K не поддерживают vPro and TXT.
 Транзисторов: 1,4 млрд.
 Площадь чипа: 177 мм².

«Haswell-H» (Мультичиповый модуль, 22 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, (BMI1)(Bit Manipulation Instructions1)+BMI2, Enhanced Intel SpeedStepTechnology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider.
 i7-4770R не поддерживает TSX, TXT и Vpro.
 Процессор i7-4770R содержит «Crystalwell»: 128 МиБ eDRAM. Технология «Crystalwell» построена на 22 нм техпроцессе и используется как кеш L4.
 Транзисторов: 1,4 млрд.
 Площадь чипа: 264 мм² + 84 мм².

Core i7-4770R а также производство Intel core i7 прекратится в марте 2020года так как Intel планирует выпустит новую модель Intel Core i9

«Haswell-E» (22 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bitimplementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache.
 Поддержка до 8 DIMMS DDR4-2133 оперативной памяти.
 Транзисторов: 2,60 млрд.
 Площадь чипа: 356 мм².
 i7-5820K поддерживает 28 линий PCI Express; i7-5930K и i7-5960X — 40 линий.

Основанные на микроархитектуре «Broadwell» (5-е поколение)

«Broadwell-H» (14 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, (BMI1)(Bit Manipulation Instructions1)+BMI2, Enhanced Intel SpeedStepTechnology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider.
 Все модели содержат «Crystal Well»: 128 МиБ eDRAM, выступающей как кэш L4.

«Broadwell-E» (14 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bitimplementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 3.0, AES-NI, Smart Cache.
 Поддержка до 8 DIMMS DDR4-2400 оперативной памяти.
 i7-6800K поддерживает 28 линий PCI Express; остальные — 40.

Основанные на микроархитектуре «Skylake» (6-е поколение)

«Skylake-S» (14 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, (BMI1)(Bit Manipulation Instructions1)+BMI2, Enhanced Intel SpeedStepTechnology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider, Intel SGX, Intel MPX, Intel TSX-NI.
 Встроенные модели также поддерживают: Intel vPro, Intel TXT.

«Skylake-H» (14 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, (BMI1)(Bit Manipulation Instructions1)+BMI2, Enhanced Intel SpeedStepTechnology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider, Intel SGX, Intel MPX, Intel TSX-NI.

«Skylake-X» (14 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512, FMA3, SGX, MPX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Intel TSX-NI, Smart Cache.
 Линий PCI Express: 28.

Основанные на микроархитектуре «Kaby Lake» (7-е поколение)

«Kaby Lake» (14 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, (BMI1)(Bit Manipulation Instructions1)+BMI2, Enhanced Intel SpeedStepTechnology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider, Intel SGX, Intel MPX, Intel TSX-NI.
 Встроенные модели также поддерживают: Intel vPro, Intel TXT.

  

Также производство Inter core i7 прекратится в марте 2020 года так как Intel планирует выпустить новую версию i9

«Мобильные» процессоры

Основанные на микроархитектуре «Nehalem» (1-е поколение)

«Clarksfield» (45 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, Smart Cache.
 FSB была заменена на QPI.
 Транзисторов: 774 млн.
 Площадь чипа: 296 мм²
 Стэппинг: B1.

Основанные на микроархитектуре «Westmere» (1-е поколение)

«Arrandale» (32 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, Smart Cache.
 FSB была заменена на QPI.
 Содержит 45 нм графический процессор «Ironlake».
 Транзисторов в CPU: 382 млн.
 Площадь чипа CPU: 81 мм²
 Транзисторов в GPU: 177 млн.
 Площадь чипа GPU: 114 мм²
 Степпинг: C2, K0
 CPU — 32 нм, GPU — 45 нм.
 Core i7-620UE, i7-660UE, i7-610E и i7-620LE поддерживают ECC память и раздвоение порта PCI express.

Основанные на микроархитектуре «Sandy Bridge» (2-е поколение)

«Sandy Bridge (2 ядра)» (32 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-Threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache.
 Core i7-2620M, Core i7-2640M, Core i7-2637M, и Core i7-2677M поддерживают Intel Insider
 Core i7-2610UE, Core i7-2655LE не поддерживают XD bit(Execute Disable Bit).
 Core i7-2610UE, Core i7-2655LE поддерживают ECC память.
 Транзисторов: 624 млн.
 Площадь чипа: 149 мм²

«Sandy Bridge (4 ядра)» (32 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-Threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider.
 Core i7-2630QM, Core i7-2635QM, Core i7-2670QM, Core i7-2675QM не поддерживают TXT и Intel VT-d.
 Core i7-2715QE поддерживает ECC память.
 Core i7-2710QE, Core i7-2715QE не поддерживают Intel Insider и XD bit(Execute Disable Bit).
 Транзисторов: 1,16 млрд.
 Площадь чипа: 216 мм²

Основанные на микроархитектуре «Ivy Bridge» (3-е поколение)

«Ivy Bridge (2 ядра)» (22 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-Threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider.
 Core i7-3517U, i7-3537U не поддерживают Intel TXT.
 Core i7-3555LE и Core i7-3517UE не поддерживают Intel Insider.

«Ivy Bridge (4 ядра)» (22 нм) 
 Все модели поддерживают MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-Threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider.
 Core i7-3610QM, Core i7-3612QM и Core i7-3630QM (Socket G2) не поддерживают Intel VT-d.
 Core i7-3610QE, Core i7-3615QE и Core i7-3612QE не поддерживают Intel Insider.
 Транзисторов: 1.4 млрд.
 Площадь чипа: 160 мм²

Основанные на микроархитектуре «Haswell» (4-е поколение)

«Haswell-MB» (2 ядра, 22 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bitimplementation), Intel TXT, Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Intel vPro, Intel TSX-NI, Smart Cache.

 Транзисторов: 1.3 млрд.
 Площадь чипа: 181 мм²

«Haswell-ULT» (SiP, 2 ядра, 22 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bitimplementation), Intel VT-x, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache.
 Core i7-4550U и лучше также поддерживают Intel VT-d.
 Core i7-4600U и i7-4650U поддерживают Intel vPro and Intel TXT.
 Транзисторов: 1.3 млрд.
 Площадь чипа: 181 мм²

«Haswell-ULX» (SiP, 2 ядра, 22 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX 2, FMA3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bitimplementation), Intel VT-x, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel VT-d, Intel vPro, Intel TXT, and Intel TSX-NI
 Транзисторов: 1.3 млрд.
 Площадь чипа: 181 мм²

«Haswell-MB» (4 ядра, 22 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, F16C, AVX2, FMA3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider.
 Core i7-48xxMQ, i7-49xxMQ, и все MX модели также поддерживают Intel TXT, Intel VT-d, и vPro.
 Транзисторов: 1.4 млрд.
 Площадь чипа: 177 мм²

«Haswell-H» (MCP, 4 ядра, 22 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Intel TXT, Hyper-threading, Turbo Boost, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider.
 Core i7-48xxHQ, i7-49xxHQ, и все EQ модели также поддерживают Intel vPro and Intel TSX-NI.
 Модели с Iris Pro Graphics 5200 содержат «Crystalwell»: 128 МиБ eDRAM, которая построена на 22 нм техпроцессе и используется как кеш L4.
 EQ модели поддерживают ECC память.
 Площадь чипа: 264 мм² + 84 мм²

Основанные на микроархитектуре «Broadwell» (5-е поколение)

«Broadwell-H» (MCP, 4 ядра, 14 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, (BMI1)(Bit Manipulation Instructions1)+BMI2, Enhanced Intel SpeedStepTechnology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider.
 Все модели содержат «Crystalwell»: 128 МиБ eDRAM, которая построена на 22 нм техпроцессе и используется как кеш L4.

«Broadwell-U» (2 ядра, 14 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 3.0, AES-NI, Smart Cache.
 Все модели поддерживают до 8 DIMMS DDR4-2400 оперативной памяти.
 i7-6800K имеет 28 линий PCI Express; все остальные — 40.

Основанные на микроархитектуре «Skylake» (6-е поколение)

«Skylake-H» (MCP, 4 ядра, 14 нм) 
 Все модели поддерживают: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, F16C, BMI1 (Bit Manipulation Instructions 1) и BMI2, Enhanced Intel SpeedStepTechnology (EIST), Intel 64, XD bit (an NX bit implementation), Intel VT-x, Intel VT-d, Hyper-threading, Turbo Boost 2.0, AES-NI, Smart Cache, Intel Insider, Intel SGX, Intel MPX.
 Встроенные модели также поддерживают: Intel vPro, Intel TXT.
 Линий PCI Express: 16

«Skylake-U» (4 ядра, 14 нм)

Основанные на микроархитектуре «Kaby Lake» (7-е поколение)

См. также 
 Core i7
 Список микропроцессоров Core i3
 Список микропроцессоров Core i5
 CULV
 Список микропроцессоров Intel

Примечания 

Core i7
Продукты Intel